Crow Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Crow Island (Arkansas)
 Crow Island (Connecticut)
 Crow Island (Georgia)
 Crow Island (Minidoka County, Idaho)
 Crow Island (Payette County, Idaho)
 Crow Island (Louisiana)
 Crow Island (Cumberland County, Maine)
 Crow Island (Hancock County, Maine)
 Crow Island (Knox County, Maine)
 Crow Island (Lincoln County, Maine)
 Crow Island (Sagadahoc County, Maine)
 Crow Island (Washington County, Maine)
 Crow Island (Massachusetts)
 Crow Island (Chippewa County, Michigan)
 Crow Island (Mackinac County, Michigan)
 Crow Island (New York)
 Crow Island (North Carolina)
 Crow Island (South Carolina)

in anderen Ländern:
 Crow Island (Bermuda)
 Crow Island (Irland)